Villa Rosenhof bezeichnet:

 Villa Rosenhof (Dresden), denkmalgeschütztes Gebäude im Dresdner Stadtteil Loschwitz
 Villa Rosenhof (Holzminden), denkmalgeschütztes Gebäude in Holzminden; siehe Liste der Baudenkmale in Holzminden
 Villa Rosenhof (Lahnstein), denkmalgeschütztes Gebäude im Lahnsteiner Stadtteil Niederlahnstein; siehe Liste der Kulturdenkmäler in Lahnstein
 Villa Rosenhof (Lindau), denkmalgeschütztes Gebäude im Lindauer Stadtteil Hoyren; siehe Liste der Baudenkmäler in Lindau (Bodensee) #Hoyren
 Villa Rosenhof (St. Gallen), denkmalgeschütztes Gebäude in St. Gallen; siehe Liste der Kulturgüter in St. Gallen